De Grand Prix-wegrace van Australië 1991 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 7 april 1991 op het Circuit Eastern Creek in Eastern Creek, Australië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1991
Australië